Bardella peut faire référence à plusieurs personnes :

 Jordan Bardella (1995-), homme politique français ;
   (1926-2014), acteur italien ;
  (1959-1979), indépendantiste catalan.